Ел Уверал има више значења:

 Ел Уверал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уверал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уверал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уверал (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уверал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уверал (Тустиља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику